

Антоново — місто, Тирговиштська область, община Антоново

Антоново — село, Артемовський міський округ, Свердловська область
 Антоново — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Антоново — селище, Правдинський район, Калінінградська область
 Антоново — присілок, Сернурський район, Марій Ел
 Антоново — присілок, Тісульський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Антонове